Sammy est un prénom masculin, diminutif anglais de Samuel, signifiant « Son nom est Dieu » en hébreu. Sa fête est le 20 août.

Il peut également évoquer :
 Sammy, série de bande dessinée ;
 Sammy & Co, une série télévisée ;
 Sammy, une société de développement de jeu d'arcade ;
Sega Sammy Holdings, la holding de Sammy et de Sega ;
 Sammy Studios, une société japonaise ;
 Sammy Davis, Jr., un chanteur ;
 DJ Sammy, un musicien ;
Sammy Rogers, le maître de Scooby-Doo, dans la série animée éponyme.

Notes et références